Латыш:
 лицо мужского пола латышской национальности.
 Латыш, Николай Иванович (род. 1955) — советский футболист и российский футбольный тренер.

См. также 
 Латыши (значения)
 Латышки (значения)